

Musica 
 Tír na nÓg – gruppo musicale folk irlandese
 Tir na n'Og – gruppo musicale folk serbo
 Tír na nÓg – album del gruppo musicale irlandese omonimo del 1971
 Symphonie celtique-Tír na nÓg – album di Alan Stivell del 1980
 The Land-of-the-ever-Young (Tir-nan-Og) – composizione di Granville Bantock

Varie 
 Tír na nÓg – oltretomba nella mitologia irlandese
 Tir Na Nog – videogioco del 1984
 Tir-na-nog (È vietato portare cavalli in città) – film del 1992 diretto da Mike Newell
 Premio Tir na n-Og – premio letterario gallese